Il doppio del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru che hanno battuto in finale Inés Ferrer Suárez e Richèl Hogenkamp 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (Campionesse)
 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (finale)

 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (semifinali)
 Mădălina Gojnea /  Sandra Zaniewska (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2012